Dickinson steht für:

 Dickinson (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Dickinson College
 Dickinson County
 Dickinson (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Apple TV+ (seit 2019)

Folgende Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Dickinson (Alabama), im Clarke County
 Dickinson (Maryland), im Howard County
 Dickinson (New York), im Franklin County
 Dickinson (North Dakota), im Stark County
 Dickinson (Pennsylvania), im Cumberland County
 Dickinson (Texas), im Galveston County
 Dickinson (Virginia), im Franklin County
 Dickinson (West Virginia), im Kanawha County
 Dickinson Center, im Franklin County, New York
 Dickinson Township in Pennsylvania

Folgende im NRHP gelistete Objekte:
 Dickinson (Carnegie Area) Public Library, in Dickinson, North Dakota, ID-Nr. 08000735
 Dickinson Avenue Historic District, in Greenville, North Carolina, ID-Nr. 07000092
 Dickinson Branch Library, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 02000262
 Dickinson County Courthouse, in Spirit Lake, Iowa, ID-Nr. 81000235
 Dickinson County Courthouse and Jail, in Iron Mountain, Michigan, ID-Nr. 80001852
 Dickinson Estate Historic District, in Brattleboro, Vermont, ID-Nr. 05001237
 Dickinson Historic District, in Amherst, Massachusetts, ID-Nr. 77000182
 Dickinson Memorial Library and Park, in Orange City, Florida, ID-Nr. 95000020
 Dickinson State Normal School Campus District, in Dickinson, North Dakota, ID-Nr. 97000285
 Dickinson-Milbourn House, in Jonesville, Virginia, ID-Nr. 93000825
 Dickinson-Pillsbury-Witham House, in Georgetown, Massachusetts, ID-Nr. 90000210

Folgende Unternehmen:
 John Dickinson Stationery, ein bis 2005 bestehendes papierverarbeitendes Unternehmen aus England

Folgende geografische Objekte in Antarktika:
 Dickinson Rocks, Felsformation im Marie-Byrd-Land
 Dickinson Valley, Tal im Viktorialand